Seznam divizij z zaporedno številko 60.

Seznam 
 Pehotne
 60. (londonska) divizija (Združeno kraljestvo)
 60. pehotna divizija »Sabratha«
 60. motorizirana pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi